Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Yayoi :
 le Yayoi, un destroyer de classe Asakaze en service de 1905 à 1926 ;
 le Yayoi, un destroyer de classe Mutsuki en service de 1925 à 1942.

Yayoi